

Codici 
 NVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Benito Salas di Neiva (Colombia)

Sigle 

 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) – Alleanza Neo-Fiamminga, partito politico fiammingo di centro destra 
 Nationale Volksarmee – forze armate della Repubblica Democratica Tedesca
 North Vietnamese Army (Quân Đội Nhân Dân Việt Nam) – esercito nordvietnamita
 National Volleyball Association – lega professionistica statunitense di pallavolo femminile 
 National Volleyball Association – lega professionistica statunitense di pallavolo maschile